Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Yannick Noah 6-7 6-4 7-6 6-1.

Teste di serie 

 Yannick Noah (finale)
 Stefan Edberg (campione)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 Heinz Günthardt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1985